Euryte longicauda – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1843 roku przez niemiecko-chilijskiego botanika Rodolfo Amando Philippiego. Gatunek ten został ujęty w Katalogu Życia.

Przypisy

Bibliografia
 Boxshall, G. (2012). Euryte longicauda Philippi, 1843. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. World Register of Marine Species.

Euryte
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1843 roku